Miasta:
 Esk – miasto w Australii, w stanie Queensland

Rzeki:
 Esk – rzeka w Anglii, w hrabstwie Kumbria, dopływ Morza Irlandzkiego
 Esk – rzeka w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, dopływ Morza Północnego
 Esk – rzeka w Szkocji i Anglii, w hrabstwach Dumfries and Galloway i Kumbria, dopływ zatoki Solway Firth
 Esk – rzeka w Szkocji, w hrabstwach Midlothian i East Lothian, dopływ zatoki Firth of Forth

Inne:
 Europejska Stolica Kultury (ESK) – element polityki kulturalnej Unii Europejskiej
 Kanał Boczny Łaby (niem. Elbe-Seitenkanal, ESK) – kanał żeglugowy w Niemczech